Дми́трий Поляко́в:
 Поляков, Дмитрий Евгеньевич (род. 1985) — российский хоккеист.
 Поляков, Дмитрий Иванович (1911—2007) — советский хозяйственный деятель, директор заводов, председатель Совета народного хозяйства Одесского экономического административного района.
 
 Поляков, Дмитрий Пантелеймонович (1916—1974) — советский тренер по велоспорту.
 Поляков, Дмитрий Фёдорович (1921—1988) — сотрудник ГРУ, завербованный американской разведкой.